Агнеш Савай була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Сара Еррані виграла титул, перемігши у фіналі Марію Коритцеву з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
Internazionali Femminili di Palermo